Moat ou Moats sont des patronymes et toponymes pouvant désigner:

Patronyme
 (1936-2014), poète britannique
 (né en 1954), homme d'affaires britannique
 (1827-1895), homme politique néo-zélandais
Arthur Moats (né en 1988), joueur américain de football américain
 (né en 1982), joueur américain de football américain

Toponyme

, communauté de l'Ohio

New Moat, communauté du Pembrokeshire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme